Tóth Antal (1812–1894) esperes-plébános
 Tóth Antal (1838–1907) színész
 Tóth Antal (1843–1921) gimnáziumi tanár, népiskolai felügyelő
 Tóth Antal (1945–2020) művészettörténész, muzeológus
 Tóth Antal (1960) művészneve: Tónió, grafikus
 Tóth Antal (1954–2002) kenus, edző
 Tóth Antal (vasesztergályos)
 Tóth Antal (zongorista)

Jegyzetek